Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999 года проходил в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 1998 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Чемпионат прошёл с 21 по 29 ноября 1998 года в Загребе (Хорватия) в Доме Спортова.

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Спортивные танцы 

WD = спортсмены снялись с соревнований

Ссылки 

 

 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
1998 год в фигурном катании
Спорт в Хорватии в 1998 году
Ноябрь 1998 года
Международные спортивные соревнования в Загребе
Международные соревнования по фигурному катанию в Хорватии
Чемпионаты мира в Хорватии